Plymouth County er navnet på 2 counties i USA:

 Plymouth County, Iowa
 Plymouth County, Massachusetts